Накич — фамилия. Известные носители:
 Накич, Дарио (1969) — хорватский политик.
 Накич, Миховил (1955) — югославский баскетболист.